The Complete 2012 Performances Collection é o terceiro EP do cantor, compositor e guitarrista John Mayer. Lançado em 7 de agosto de 2012, o EP estreou no No.17 na lista Billboard 200 com 15 mil cópias vendidas. O EP inclui quatro faixas acústicas gravadas durante as sessões de seu último álbum Born and Raised, além de uma faixa inédita de estúdio.

Faixas 
Todas as Faixas foram escritas por Mayer

 "Something Like Olivia" - 3:03
 "Queen of California" - 3:40
 "Speak for Me" - 3:05
 "Shadow Days" - 3:48
 "Go Easy on Me" - 2:54

EP de 2012
Álbuns de John Mayer